

Cinema 
 Drink – film del 1907 diretto da Lewin Fitzhamon
 Drink – film del 1917 diretto da Sidney Morgan
 Drink – film del 2013 diretto da Cam Simon

Altro 
 Drink – singolo di Roshelle del 2018
 Drink – sinonimo di bevanda